Студенческий чемпионат мира по мини-футболу — международный турнир по мини-футболу, проводимый раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ). С 2008 года проводятся чемпионаты мира среди женщин.

Призёры чемпионатов мира

Мужчины

Женщины

Чемпионские составы сборной России

См. также 
 Чемпионат мира по мини-футболу

Примечания

Ссылки 
 Студенческий чемпионат мира на rusfutsal.ru
 Студенческий чемпионат мира на сайте FISU

Международные соревнования по мини-футболу
Мини-футбол